Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 67 dans le monde.

 Route fédérale 67 en Allemagne
 Route 67 en Ontario, Canada
 U.S. Route 67 aux États-Unis
 California State Route 67 aux États-Unis
 Route européenne 67
  dans certains départements, en France
 Route principale 67 en Finlande
 Route 67 en Islande
 Route I/67 en Slovaquie
  dans certains pays